|-
|(105751)||2000 SX95|| align=right|16,5|| align=right|2,224|| align=right|0,070|| align=right|3,11|| align=right|3,315||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105752)||2000 SC97|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,092|| align=right|6,13|| align=right|3,647||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105753)||2000 SU97|| align=right|15,4|| align=right|3,018|| align=right|0,096|| align=right|10,81|| align=right|5,242||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105754)||2000 SM98|| align=right|14,6|| align=right|3,023|| align=right|0,102|| align=right|9,57|| align=right|5,254||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105755)||2000 SA99|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,071|| align=right|3,43|| align=right|3,564||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105756)||2000 SV99|| align=right|15,1|| align=right|3,000|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|5,197||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105757)||2000 SF100|| align=right|14,1|| align=right|3,106|| align=right|0,116|| align=right|15,75|| align=right|5,472||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105758)||2000 SP100|| align=right|13,3|| align=right|3,219|| align=right|0,124|| align=right|12,49|| align=right|5,776||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105759)||2000 SF101|| align=right|14,4|| align=right|2,810|| align=right|0,120|| align=right|12,31|| align=right|4,709||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105760)||2000 ST101|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,142|| align=right|1,52|| align=right|3,695||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105761)||2000 SU101|| align=right|16,0|| align=right|2,953|| align=right|0,110|| align=right|2,63|| align=right|5,073||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105762)||2000 SJ104|| align=right|15,9|| align=right|2,529|| align=right|0,191|| align=right|1,10|| align=right|4,021||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105763)||2000 SV104|| align=right|17,2|| align=right|2,140|| align=right|0,130|| align=right|2,25|| align=right|3,129||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105764)||2000 ST106|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,023|| align=right|1,49|| align=right|3,410||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105765)||2000 SX106|| align=right|14,8|| align=right|3,260|| align=right|0,092|| align=right|4,61|| align=right|5,885||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105766)||2000 SB107|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,161|| align=right|8,74|| align=right|4,684||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105767)||2000 SE107|| align=right|14,5|| align=right|3,139|| align=right|0,100|| align=right|9,37|| align=right|5,561||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105768)||2000 SH107|| align=right|14,5|| align=right|2,942|| align=right|0,061|| align=right|11,77|| align=right|5,045||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105769)||2000 SW107|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,138|| align=right|5,87|| align=right|3,311||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105770)||2000 SA108|| align=right|15,9|| align=right|3,013|| align=right|0,282|| align=right|0,75|| align=right|5,230||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105771)||2000 SG108|| align=right|15,1|| align=right|3,050|| align=right|0,262|| align=right|0,72|| align=right|5,326||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105772)||2000 ST108|| align=right|15,5|| align=right|3,062|| align=right|0,140|| align=right|9,24|| align=right|5,356||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105773)||2000 SC111|| align=right|15,2|| align=right|2,969|| align=right|0,089|| align=right|11,16|| align=right|5,116||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105774)||2000 SX111|| align=right|14,8|| align=right|3,158|| align=right|0,194|| align=right|1,07|| align=right|5,611||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105775)||2000 SY112|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,187|| align=right|1,60|| align=right|4,021||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105776)||2000 SG113|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,091|| align=right|2,60|| align=right|5,385||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105777)||2000 SX113|| align=right|14,2|| align=right|3,142|| align=right|0,188|| align=right|17,42|| align=right|5,568||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105778)||2000 SW114|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,180|| align=right|2,01|| align=right|3,729||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105779)||2000 SA115|| align=right|14,9|| align=right|3,032|| align=right|0,222|| align=right|1,60|| align=right|5,278||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105780)||2000 SH115|| align=right|16,3|| align=right|2,129|| align=right|0,133|| align=right|0,73|| align=right|3,106||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105781)||2000 SM115|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,199|| align=right|1,33|| align=right|5,307||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105782)||2000 SR115|| align=right|14,9|| align=right|3,067|| align=right|0,139|| align=right|1,92|| align=right|5,369||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105783)||2000 SM118|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,155|| align=right|4,24|| align=right|5,307||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105784)||2000 SV118|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,173|| align=right|2,84|| align=right|5,474||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105785)||2000 SY119|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,105|| align=right|6,60|| align=right|5,504||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105786)||2000 SD120|| align=right|16,6|| align=right|2,157|| align=right|0,084|| align=right|3,05|| align=right|3,168||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105787)||2000 SM120|| align=right|15,6|| align=right|2,234|| align=right|0,169|| align=right|5,52|| align=right|3,338||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105788)||2000 SB121|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,166|| align=right|15,47|| align=right|5,516||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105789)||2000 SR121|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,182|| align=right|18,92|| align=right|5,652||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105790)||2000 SG122|| align=right|15,8|| align=right|2,175|| align=right|0,164|| align=right|3,83|| align=right|3,207||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105791)||2000 SH122|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,121|| align=right|5,28|| align=right|5,138||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105792)||2000 SK122|| align=right|14,1|| align=right|3,138|| align=right|0,087|| align=right|15,86|| align=right|5,558||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105793)||2000 SN122|| align=right|15,3|| align=right|3,044|| align=right|0,196|| align=right|6,68|| align=right|5,311||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105794)||2000 SV122|| align=right|16,4|| align=right|2,202|| align=right|0,183|| align=right|6,79|| align=right|3,267||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105795)||2000 SA123|| align=right|14,3|| align=right|3,162|| align=right|0,188|| align=right|5,49|| align=right|5,622||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105796)||2000 SR123|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,167|| align=right|10,09|| align=right|5,581||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105797)||2000 SD124|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|4,80|| align=right|5,335||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105798)||2000 SE125|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,238|| align=right|4,50|| align=right|3,677||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105799)||2000 SV126|| align=right|14,1|| align=right|3,198|| align=right|0,177|| align=right|15,85|| align=right|5,719||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105800)||2000 SG127|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,175|| align=right|7,45|| align=right|3,425||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105801)||2000 SK128|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,063|| align=right|8,15|| align=right|5,376||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105802)||2000 SV128|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,151|| align=right|10,44|| align=right|5,288||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105803)||2000 SH132|| align=right|12,3|| align=right|5,253|| align=right|0,076|| align=right|28,00|| align=right|12,04||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105804)||2000 SY133|| align=right|14,1|| align=right|3,214|| align=right|0,126|| align=right|9,11|| align=right|5,762||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105805)||2000 SL135|| align=right|13,7|| align=right|3,132|| align=right|0,162|| align=right|10,21|| align=right|5,541||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105806)||2000 ST135|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,066|| align=right|10,93|| align=right|5,461||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105807)||2000 SY135|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,228|| align=right|15,52|| align=right|5,452||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105808)||2000 SZ135|| align=right|12,0|| align=right|5,204|| align=right|0,017|| align=right|34,56|| align=right|11,88||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105809)||2000 SJ136|| align=right|14,9|| align=right|3,162|| align=right|0,152|| align=right|4,93|| align=right|5,621||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105810)||2000 SR138|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,108|| align=right|4,34|| align=right|5,140||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105811)||2000 SY138|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,119|| align=right|9,48|| align=right|5,113||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105812)||2000 SZ138|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,259|| align=right|7,60|| align=right|3,803||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105813)||2000 ST140|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,100|| align=right|2,52|| align=right|4,673||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105814)||2000 SW140|| align=right|14,8|| align=right|3,037|| align=right|0,183|| align=right|9,99|| align=right|5,293||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105815)||2000 SB141|| align=right|15,7|| align=right|2,290|| align=right|0,154|| align=right|6,22|| align=right|3,466||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105816)||2000 SJ141|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,138|| align=right|7,18|| align=right|3,431||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105817)||2000 SC142|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,187|| align=right|8,48|| align=right|5,100||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105818)||2000 SM142|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,165|| align=right|4,48|| align=right|5,511||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105819)||2000 SN142|| align=right|15,0|| align=right|3,151|| align=right|0,082|| align=right|14,18|| align=right|5,593||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105820)||2000 SP142|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,096|| align=right|9,47|| align=right|5,361||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105821)||2000 SQ142|| align=right|13,3|| align=right|3,122|| align=right|0,223|| align=right|24,57|| align=right|5,515||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105822)||2000 SZ142|| align=right|15,7|| align=right|3,008|| align=right|0,224|| align=right|13,88|| align=right|5,216||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105823)||2000 SF143|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,159|| align=right|13,13|| align=right|5,563||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105824)||2000 SW143|| align=right|15,2|| align=right|3,169|| align=right|0,188|| align=right|1,33|| align=right|5,641||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105825)||2000 SG144|| align=right|16,5|| align=right|2,250|| align=right|0,132|| align=right|1,82|| align=right|3,375||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105826)||2000 SD145|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,206|| align=right|2,62|| align=right|5,181||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105827)||2000 SM146|| align=right|16,3|| align=right|2,878|| align=right|0,228|| align=right|1,75|| align=right|4,881||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105828)||2000 SR146|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,155|| align=right|10,68|| align=right|5,362||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105829)||2000 SH147|| align=right|15,4|| align=right|2,851|| align=right|0,078|| align=right|12,80|| align=right|4,813||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105830)||2000 SC148|| align=right|16,5|| align=right|2,206|| align=right|0,125|| align=right|6,16|| align=right|3,275||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105831)||2000 SD148|| align=right|14,8|| align=right|3,018|| align=right|0,063|| align=right|10,62|| align=right|5,242||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105832)||2000 SM148|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,205|| align=right|3,79|| align=right|3,802||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105833)||2000 SA150|| align=right|15,2|| align=right|3,025|| align=right|0,211|| align=right|3,07|| align=right|5,261||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105834)||2000 SC150|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,171|| align=right|5,97|| align=right|5,562||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105835)||2000 SW150|| align=right|14,7|| align=right|3,130|| align=right|0,136|| align=right|5,37|| align=right|5,538||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105836)||2000 SJ152|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,066|| align=right|10,91|| align=right|5,386||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105837)||2000 ST152|| align=right|15,0|| align=right|2,936|| align=right|0,152|| align=right|0,49|| align=right|5,031||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105838)||2000 SZ152|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,215|| align=right|0,95|| align=right|5,441||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105839)||2000 SC154|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,271|| align=right|0,81|| align=right|5,373||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105840)||2000 SK155|| align=right|13,9|| align=right|3,076|| align=right|0,242|| align=right|6,05|| align=right|5,395||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105841)||2000 ST155|| align=right|17,0|| align=right|2,217|| align=right|0,159|| align=right|3,82|| align=right|3,301||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105842)||2000 SJ156|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,156|| align=right|1,73|| align=right|5,470||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105843)||2000 SD160|| align=right|16,3|| align=right|1,934|| align=right|0,071|| align=right|16,53|| align=right|2,689||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105844)||2000 SH160|| align=right|16,0|| align=right|1,943|| align=right|0,077|| align=right|19,72|| align=right|2,707||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105845)||2000 SB163|| align=right|15,0|| align=right|2,857|| align=right|0,185|| align=right|14,12|| align=right|4,829||MBA||27. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(105846)||2000 SK164|| align=right|16,0|| align=right|1,918|| align=right|0,092|| align=right|23,06|| align=right|2,657||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105847)||2000 SD165|| align=right|14,4|| align=right|3,002|| align=right|0,180|| align=right|10,23|| align=right|5,200||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105848)||2000 SK165|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,119|| align=right|12,52|| align=right|5,373||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105849)||2000 SL165|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,086|| align=right|8,92|| align=right|5,379||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105850)||2000 SN165|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,093|| align=right|10,29|| align=right|5,544||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105851)||2000 ST165|| align=right|14,6|| align=right|3,218|| align=right|0,101|| align=right|10,81|| align=right|5,772||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105852)||2000 SV165|| align=right|14,2|| align=right|3,133|| align=right|0,077|| align=right|10,86|| align=right|5,546||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105853)||2000 SY165|| align=right|14,9|| align=right|3,130|| align=right|0,050|| align=right|10,26|| align=right|5,537||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105854)||2000 SB167|| align=right|14,5|| align=right|3,161|| align=right|0,074|| align=right|8,70|| align=right|5,620||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105855)||2000 SD167|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,046|| align=right|14,47|| align=right|5,570||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105856)||2000 SH167|| align=right|14,4|| align=right|3,031|| align=right|0,201|| align=right|15,01|| align=right|5,276||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105857)||2000 SZ167|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,153|| align=right|4,03|| align=right|5,651||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105858)||2000 SW169|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,176|| align=right|21,26|| align=right|3,512||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105859)||2000 SY169|| align=right|14,4|| align=right|3,148|| align=right|0,229|| align=right|11,01|| align=right|5,585||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105860)||2000 SJ170|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,131|| align=right|10,34|| align=right|5,103||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105861)||2000 SP170|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,165|| align=right|4,18|| align=right|5,515||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105862)||2000 SU170|| align=right|15,1|| align=right|3,009|| align=right|0,083|| align=right|8,92|| align=right|5,219||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105863)||2000 SZ170|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,087|| align=right|3,29|| align=right|3,374||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105864)||2000 SC171|| align=right|15,1|| align=right|3,134|| align=right|0,224|| align=right|10,60|| align=right|5,546||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105865)||2000 SE171|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,152|| align=right|4,04|| align=right|5,328||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105866)||2000 SH171|| align=right|15,1|| align=right|3,017|| align=right|0,085|| align=right|12,73|| align=right|5,238||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105867)||2000 ST171|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,144|| align=right|10,56|| align=right|5,479||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105868)||2000 SC173|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,175|| align=right|15,11|| align=right|4,588||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105869)||2000 SJ173|| align=right|13,6|| align=right|3,214|| align=right|0,072|| align=right|21,82|| align=right|5,762||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105870)||2000 ST173|| align=right|14,1|| align=right|3,015|| align=right|0,063|| align=right|15,45|| align=right|5,234||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105871)||2000 SK174|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,193|| align=right|17,19|| align=right|5,549||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105872)||2000 SZ174|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,128|| align=right|9,69|| align=right|3,632||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105873)||2000 SB176|| align=right|14,1|| align=right|2,988|| align=right|0,074|| align=right|9,45|| align=right|5,163||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105874)||2000 SF176|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,120|| align=right|6,01|| align=right|3,494||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105875)||2000 SD177|| align=right|14,3|| align=right|3,179|| align=right|0,121|| align=right|24,61|| align=right|5,667||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105876)||2000 SF177|| align=right|13,8|| align=right|3,114|| align=right|0,081|| align=right|12,02|| align=right|5,495||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105877)||2000 SJ177|| align=right|15,0|| align=right|3,046|| align=right|0,134|| align=right|8,56|| align=right|5,315||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105878)||2000 SP177|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,224|| align=right|5,63|| align=right|3,369||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105879)||2000 SQ177|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,056|| align=right|8,95|| align=right|5,364||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105880)||2000 SW177|| align=right|16,5|| align=right|1,967|| align=right|0,056|| align=right|19,72|| align=right|2,758||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105881)||2000 SZ178|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,141|| align=right|8,56|| align=right|5,773||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105882)||2000 SL179|| align=right|13,8|| align=right|2,966|| align=right|0,110|| align=right|10,28|| align=right|5,108||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105883)||2000 SY179|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,139|| align=right|8,81|| align=right|3,256||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105884)||2000 SB180|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,089|| align=right|9,52|| align=right|5,119||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105885)||2000 SW180|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,073|| align=right|9,01|| align=right|5,338||MBA||17. september 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(105886)||2000 SP181|| align=right|14,7|| align=right|2,900|| align=right|0,128|| align=right|9,01|| align=right|4,938||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105887)||2000 SM182|| align=right|15,3|| align=right|2,747|| align=right|0,208|| align=right|9,98|| align=right|4,552||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105888)||2000 SP182|| align=right|14,6|| align=right|3,025|| align=right|0,247|| align=right|9,90|| align=right|5,260||MBA||20. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105889)||2000 SU182|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,135|| align=right|6,43|| align=right|3,430||MBA||20. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105890)||2000 SB183|| align=right|14,9|| align=right|2,935|| align=right|0,080|| align=right|1,92|| align=right|5,028||MBA||20. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105891)||2000 SF183|| align=right|15,7|| align=right|2,968|| align=right|0,099|| align=right|1,57|| align=right|5,113||MBA||20. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105892)||2000 SO183|| align=right|16,4|| align=right|2,186|| align=right|0,137|| align=right|6,39|| align=right|3,233||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105893)||2000 SD184|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,120|| align=right|14,27|| align=right|5,374||MBA||20. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105894)||2000 SE185|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,207|| align=right|6,56|| align=right|3,347||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105895)||2000 SE187|| align=right|14,6|| align=right|3,128|| align=right|0,128|| align=right|7,99|| align=right|5,530||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105896)||2000 SG187|| align=right|12,3|| align=right|5,254|| align=right|0,126|| align=right|10,72|| align=right|12,05||JUT||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105897)||2000 ST187|| align=right|14,9|| align=right|2,999|| align=right|0,107|| align=right|9,86|| align=right|5,192||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105898)||2000 SC188|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,112|| align=right|2,53|| align=right|5,036||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(105899)||2000 SH189|| align=right|14,4|| align=right|3,107|| align=right|0,198|| align=right|11,89|| align=right|5,475||MBA||22. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105900)||2000 SJ190|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,143|| align=right|7,49|| align=right|3,550||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105901)||2000 SG192|| align=right|12,6|| align=right|5,195|| align=right|0,021|| align=right|15,52|| align=right|11,85||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105902)||2000 SQ192|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,160|| align=right|1,24|| align=right|3,592||MBA||24. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(105903)||2000 SJ196|| align=right|15,9|| align=right|2,775|| align=right|0,013|| align=right|0,54|| align=right|4,621||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105904)||2000 SB197|| align=right|12,2|| align=right|5,192|| align=right|0,028|| align=right|8,31|| align=right|11,83||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105905)||2000 SL199|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,018|| align=right|2,70|| align=right|4,774||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105906)||2000 SA200|| align=right|15,0|| align=right|2,967|| align=right|0,101|| align=right|9,57|| align=right|5,109||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105907)||2000 SN200|| align=right|15,2|| align=right|3,033|| align=right|0,158|| align=right|10,57|| align=right|5,282||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105908)||2000 SO200|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,164|| align=right|9,58|| align=right|5,380||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105909)||2000 SZ201|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,081|| align=right|8,93|| align=right|3,743||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105910)||2000 SY202|| align=right|16,0|| align=right|3,052|| align=right|0,168|| align=right|1,17|| align=right|5,330||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105911)||2000 SB205|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,140|| align=right|9,08|| align=right|5,380||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105912)||2000 SD205|| align=right|14,3|| align=right|3,198|| align=right|0,076|| align=right|10,19|| align=right|5,718||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105913)||2000 SF205|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,126|| align=right|5,06|| align=right|5,482||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105914)||2000 ST205|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,055|| align=right|9,15|| align=right|5,155||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105915)||2000 SU205|| align=right|15,6|| align=right|3,040|| align=right|0,231|| align=right|1,35|| align=right|5,299||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105916)||2000 SJ207|| align=right|15,7|| align=right|3,129|| align=right|0,151|| align=right|2,25|| align=right|5,534||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105917)||2000 SW207|| align=right|15,0|| align=right|3,147|| align=right|0,113|| align=right|8,64|| align=right|5,582||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105918)||2000 SS208|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,112|| align=right|3,03|| align=right|3,350||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105919)||2000 SR209|| align=right|14,4|| align=right|3,172|| align=right|0,106|| align=right|17,76|| align=right|5,649||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105920)||2000 SX209|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,101|| align=right|6,76|| align=right|3,706||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105921)||2000 SA210|| align=right|14,5|| align=right|3,118|| align=right|0,210|| align=right|12,18|| align=right|5,506||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105922)||2000 SB210|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,163|| align=right|11,12|| align=right|5,515||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105923)||2000 SX210|| align=right|14,0|| align=right|2,952|| align=right|0,070|| align=right|13,20|| align=right|5,070||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105924)||2000 SH211|| align=right|14,4|| align=right|3,019|| align=right|0,142|| align=right|10,24|| align=right|5,244||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105925)||2000 SD213|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,122|| align=right|7,18|| align=right|3,506||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105926)||2000 SE218|| align=right|16,1|| align=right|2,966|| align=right|0,206|| align=right|10,68|| align=right|5,107||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105927)||2000 SV218|| align=right|14,6|| align=right|3,223|| align=right|0,090|| align=right|11,32|| align=right|5,784||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105928)||2000 SA219|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,274|| align=right|11,57|| align=right|5,236||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105929)||2000 SU219|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,250|| align=right|5,37|| align=right|3,547||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105930)||2000 SO222|| align=right|14,6|| align=right|3,124|| align=right|0,090|| align=right|16,29|| align=right|5,520||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105931)||2000 SV223|| align=right|14,8|| align=right|3,024|| align=right|0,059|| align=right|3,72|| align=right|5,258||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105932)||2000 SC224|| align=right|15,5|| align=right|3,131|| align=right|0,147|| align=right|1,63|| align=right|5,540||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105933)||2000 SG224|| align=right|15,5|| align=right|3,131|| align=right|0,181|| align=right|2,12|| align=right|5,539||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105934)||2000 SM224|| align=right|14,8|| align=right|3,051|| align=right|0,093|| align=right|2,93|| align=right|5,330||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105935)||2000 SP224|| align=right|13,3|| align=right|3,984|| align=right|0,133|| align=right|13,89|| align=right|7,951||HLD||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105936)||2000 SQ224|| align=right|14,9|| align=right|3,122|| align=right|0,169|| align=right|15,98|| align=right|5,516||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105937)||2000 SR225|| align=right|15,4|| align=right|3,116|| align=right|0,276|| align=right|13,61|| align=right|5,500||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105938)||2000 SL227|| align=right|15,3|| align=right|3,133|| align=right|0,173|| align=right|6,87|| align=right|5,544||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105939)||2000 SY227|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,254|| align=right|5,45|| align=right|3,668||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105940)||2000 SR230|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,177|| align=right|1,71|| align=right|3,735||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105941)||2000 SX230|| align=right|16,5|| align=right|2,273|| align=right|0,113|| align=right|4,53|| align=right|3,426||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105942)||2000 SM233|| align=right|17,4|| align=right|2,237|| align=right|0,203|| align=right|6,35|| align=right|3,346||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105943)||2000 SY233|| align=right|16,9|| align=right|2,278|| align=right|0,304|| align=right|5,42|| align=right|3,437||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105944)||2000 ST235|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,181|| align=right|1,08|| align=right|3,764||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105945)||2000 SU237|| align=right|15,1|| align=right|3,072|| align=right|0,138|| align=right|10,91|| align=right|5,382||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105946)||2000 ST238|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,191|| align=right|14,25|| align=right|5,179||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105947)||2000 SL240|| align=right|15,5|| align=right|1,939|| align=right|0,054|| align=right|18,97|| align=right|2,700||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105948)||2000 SZ240|| align=right|16,7|| align=right|1,965|| align=right|0,091|| align=right|20,68|| align=right|2,754||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105949)||2000 SE242|| align=right|15,3|| align=right|3,017|| align=right|0,329|| align=right|9,31|| align=right|5,240||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105950)||2000 SA243|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,075|| align=right|5,15|| align=right|4,692||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105951)||2000 ST243|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,073|| align=right|6,95|| align=right|3,646||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105952)||2000 SN246|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,164|| align=right|4,08|| align=right|3,777||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105953)||2000 SY246|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,160|| align=right|10,49|| align=right|4,584||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105954)||2000 SS248|| align=right|15,0|| align=right|3,068|| align=right|0,108|| align=right|3,49|| align=right|5,373||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105955)||2000 SU249|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,102|| align=right|3,97|| align=right|4,528||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105956)||2000 SX249|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,122|| align=right|10,37|| align=right|5,438||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105957)||2000 SX251|| align=right|14,0|| align=right|3,073|| align=right|0,081|| align=right|11,32|| align=right|5,385||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105958)||2000 SN252|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,118|| align=right|7,59|| align=right|3,449||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105959)||2000 SX255|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,112|| align=right|3,64|| align=right|3,494||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105960)||2000 ST257|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,140|| align=right|4,24|| align=right|5,494||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105961)||2000 SY257|| align=right|15,0|| align=right|3,116|| align=right|0,235|| align=right|2,66|| align=right|5,500||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105962)||2000 SB258|| align=right|15,2|| align=right|3,072|| align=right|0,071|| align=right|10,77|| align=right|5,384||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105963)||2000 SR258|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,120|| align=right|3,07|| align=right|5,708||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105964)||2000 SX258|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,228|| align=right|5,65|| align=right|4,044||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105965)||2000 SL259|| align=right|15,1|| align=right|3,087|| align=right|0,131|| align=right|7,39|| align=right|5,424||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105966)||2000 SN259|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,173|| align=right|4,21|| align=right|4,067||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105967)||2000 SU259|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,165|| align=right|3,30|| align=right|3,807||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105968)||2000 SS260|| align=right|14,8|| align=right|2,868|| align=right|0,248|| align=right|11,93|| align=right|4,857||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105969)||2000 SX261|| align=right|14,6|| align=right|2,939|| align=right|0,108|| align=right|9,95|| align=right|5,037||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105970)||2000 SP262|| align=right|14,9|| align=right|3,178|| align=right|0,090|| align=right|4,44|| align=right|5,665||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105971)||2000 SB263|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,124|| align=right|5,57|| align=right|3,634||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105972)||2000 SZ263|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,149|| align=right|1,56|| align=right|3,535||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105973)||2000 SE264|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,104|| align=right|11,58|| align=right|5,741||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105974)||2000 SX264|| align=right|15,9|| align=right|2,967|| align=right|0,110|| align=right|2,86|| align=right|5,110||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105975)||2000 SJ265|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,131|| align=right|5,01|| align=right|3,355||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105976)||2000 SV265|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,116|| align=right|9,90|| align=right|5,468||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105977)||2000 SF266|| align=right|16,4|| align=right|2,300|| align=right|0,117|| align=right|4,86|| align=right|3,489||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105978)||2000 SJ266|| align=right|15,2|| align=right|3,027|| align=right|0,091|| align=right|7,17|| align=right|5,265||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105979)||2000 SS266|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,158|| align=right|15,55|| align=right|5,598||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105980)||2000 SN268|| align=right|15,5|| align=right|3,031|| align=right|0,123|| align=right|10,76|| align=right|5,277||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105981)||2000 SS268|| align=right|15,0|| align=right|2,999|| align=right|0,110|| align=right|7,65|| align=right|5,192||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105982)||2000 SV268|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,115|| align=right|5,46|| align=right|5,696||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105983)||2000 SE269|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,143|| align=right|6,74|| align=right|3,423||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105984)||2000 SQ269|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,155|| align=right|3,55|| align=right|3,305||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105985)||2000 ST269|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,124|| align=right|6,34|| align=right|4,122||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105986)||2000 SX269|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,231|| align=right|11,28|| align=right|5,624||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105987)||2000 SN270|| align=right|17,0|| align=right|2,417|| align=right|0,194|| align=right|2,06|| align=right|3,758||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105988)||2000 SD271|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,010|| align=right|7,00|| align=right|5,428||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105989)||2000 SV271|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,165|| align=right|13,00|| align=right|5,647||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105990)||2000 SP273|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,184|| align=right|6,99|| align=right|5,605||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105991)||2000 SC274|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,229|| align=right|0,52|| align=right|3,736||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105992)||2000 SR275|| align=right|13,5|| align=right|3,173|| align=right|0,088|| align=right|17,14|| align=right|5,652||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105993)||2000 SZ277|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,199|| align=right|21,79|| align=right|5,553||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105994)||2000 SG278|| align=right|13,7|| align=right|3,107|| align=right|0,099|| align=right|22,04|| align=right|5,475||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105995)||2000 SN280|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,172|| align=right|4,55|| align=right|5,627||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105996)||2000 SZ280|| align=right|16,5|| align=right|1,897|| align=right|0,091|| align=right|18,96|| align=right|2,612||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105997)||2000 SH281|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,128|| align=right|9,10|| align=right|5,310||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105998)||2000 SC283|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,095|| align=right|9,17|| align=right|5,579||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(105999)||2000 SG283|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,043|| align=right|21,75|| align=right|5,480||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106000)||2000 SJ283|| align=right|14,5|| align=right|3,099|| align=right|0,118|| align=right|10,86|| align=right|5,453||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov